SP0250 и SP0256 — электронные компоненты, микросхемы синтезатора речи, разработанные компанией General Instrument в конце 1970-х — начале 1980-х годов (на корпусе микросхем SP0256 указано ©1981). Микросхемы производились в нескольких версиях, имеющих различное содержание встроенной памяти — например, наиболее распространённый вариант SP0256-AL2 содержал набор из 59 англоязычных аллофонов и 5 пауз различной длины, и предназначался для применения в преобразователях текст-речь; SP0256-019 предназначена для применения в устройстве расширения для игровой консоли Magnavox Odyssey2, и содержит набор фраз, применимых в видеоиграх.

Устройство 

SP0256 содержит в своём составе несколько функциональных блоков:

 4-разрядный микроконтроллер.
 2 КБ встроенного ПЗУ, с возможность расширения до 62 КБ с помощью подключения внешнего ПЗУ с последовательным интерфейсом.
 Программно управляемый 12-полосный цифровой фильтр.
 ШИМ, используемый для преобразования цифровых данных в аналоговый сигнал.

Встроенное ПЗУ содержит как данные для синтеза речи, так и управляющую программу для микроконтроллера, который обеспечивает управление синтезом — пересылает данные из ПЗУ на цифровой фильтр, управляет громкостью и скоростью воспроизведения, собирает аллофоны в последовательности. Набор инструкций микроконтроллера содержит 16 команд.

Микросхемы SP0250 и SP0256 выпускались в пластиковом корпусе DIP28.

Применения 

Микросхемы SP0250 и SP0256 применялись в ряде различных устройств. Неполный их список:

 Игровые автоматы на базе аппаратуры Sega G80:
 Space Fury
 Star Trek
 Zektor
 Eliminator
 Astro Blaster

 Домашние игровые системы:
 Модуль расширения «Intellivoice» для Mattel Intellivision
 Модуль расширения «The Voice» для Magnavox Odyssey²
 Модуль расширения Currah MicroSpeech для ZX Spectrum
 Модуль расширения «Cheetah Sweet Talker» для ZX Spectrum
 Модуль расширения «Fuller Orator» для ZX Spectrum

Ссылки 
 General Instruments Speech Synthesizer Chips 
 Intellivoice information 
 SP0256 Speech Processor
 SP0256 на CPCWiki

Микросхемы звукогенераторов
Синтез речи